Эсперанто — искусственный язык, созданный в 1887 году
 Esperanto (вирус) — компьютерный вирус, созданный в 1997 году